Diese Liste enthält die von der FIFA gezählten Spiele der kolumbianischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der kolumbianischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der kolumbianischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1998 bis 2010

2011 bis 2020

2021 bis 2030

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Kolumbien spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder bei der Copa América Femina, spielte aber als letztes CONMEBOL-Mitglied erstmals gegen Ecuador.

Spielstädte 
Die Spielorte in Kolumbien zeichnen sich teilweise durch eine extreme Höhenlage aus.

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der kolumbianischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Spiele der kolumbianischen Frauennationalmannschaft (Zeitraum manuel einstellen)

Kolumbien
!Landerspiele der Fussballnationalmannschaft der Frauen